Нугманов — казахская фамилия, происходящая от имени Нугман. Имеет женскую форму Нугманова.

 Известные носители

 Нугманов, Бейбит (род. 1985) — казахский борец греко-римского стиля, призёр чемпионатов Азии.
 Нугманов, Искандер Сакенович (род. 1990) — казахстанский хоккеист с мячом.
 Нугманов, Камиль (более известен как Ками́ль Яше́н; 1909—1997) — советский узбекский прозаик, поэт, драматург, общественный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Нугманов, Мурат Кажмуратович (род. 1967) — представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан, полковник, командующий войсками регионального командования «Запад».
 Нугманов, Рашид Мусаевич (род. 1954) — казахстанский режиссёр, архитектор, общественный деятель.
 Нугманов, Сакен Кайбушевич (род. 1962) — советский, казахстанский хоккеист с мячом, тренер.